

Ричвілл — місто, штат Міннесота
 Ричвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Ричвілл — переписна місцевість, штат Огайо